La Higuera (Bolivie) : lieu d'exécution de Che Guevara
 La Higuera (Chili)

Voir aussi 
 Higuera la Real, commune d'Espagne

Patronyme 

 Jerónimo Román de la Higuera (1538–1611), jésuite, historien et faussaire espagnol